Melanosom steht für
 Bestandteil eines Migmatits (Umwandlungsgestein)
 Pigmentkörperchen; entsteht in der Haut unter UV-Einwirkung (Hautbräunung); siehe Melanozyt
 Teil eines Ocelloids, auch als Netzhautkörper, Retina-Körper oder Pigmentbecher bezeichnet.